« La Germanie » est l'autre titre donné au traité ethnographique De Origine et Situ Germanorum de l'historien romain Tacite
 Germanie est le nom donné par les Romains à la région s'étendant au-delà du Rhin et du Danube.
 La Germanie était une province romaine sur la rive droite du Rhin.
 La Germanie inférieure et la Germanie supérieure étaient les deux provinces romaines qui longeaient le cours du Rhin au Haut-empire